Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi de Conca de Dalt, al Pallars Jussà

NOTA: En aquesta llista ha calgut prescindir de la columna Coordenades perquè, en ser molt llarga, no s'auto-generava correctament. Les coordenades, junt amb tota la informació que de cada ítem hi ha a Wikidada, es poden obtenir clicant al llapis de l'última columna Dades a WD.

ANNEX: Rius que no figuren a la llista per tenir àmbit comarcal o superior 
 Noguera Pallaresa
 El Flamisell



antic assentament

antic municipi

borda

búnquer

camp

camí

canal

carrer

carretera

casa

castell

central hidroelèctrica

collada

cova

curs d'aigua

edifici

entitat de població

església

font

forn de calç

indret

masia

molí hidràulic

muntanya

partida rural

pont

serra

torre

vèrtex geodèsic

Misc 

Conca de Dalt
Geografia de Conca de Dalt